Watling kan som auktorsförkortning betyda:

 Leslie Edward Watling
 Roy Watling

Robotskapade auktorsförkortningar